О́сборн Ре́йнольдс (; 23 августа 1842, Белфаст — 21 февраля 1912, Уотчет, графство Сомерсет) — английский ,  и инженер, специалист в области гидромеханики и гидравлики. Член Лондонского королевского общества (1877).

Биография 

Осборн Рейнольдс родился 23 августа 1842 года в городе Белфасте в семье священнослужителя. С 18 лет работал в механической мастерской.

Окончил Куинз-колледж Кембриджского университета в 1867 году. С 1868 года по 1905 год был профессором кафедры строительной механики Манчестерского университета. С 1888 года возглавлял Витвортовскую инженерную лабораторию.

В 1888 году он был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

Осборн Рейнольдс скончался 21 февраля 1912 года в Уотчете.

Научная деятельность 

Исследования Осборна Рейнольдса главным образом посвящены механике, теплообмену, электричеству, магнетизму, астрофизике, но основные его работы относились к теории турбулентности, теории динамического подобия течения вязкой жидкости и теории смазки.
 

Экспериментально установил (1876—1883 гг.) критерий перехода ламинарного режима движения жидкости, текущей в цилиндрической трубе, в турбулентный режим; данный критерий заключается в том, что введённая Рейнольдсом безразмерная величина (названная в его честь числом Рейнольдса) превышает некоторое критическое значение. Применительно к турбулентному движению вывел дифференциальные уравнения осреднённого движения жидкости, содержащие нерегулярные пульсационные добавки. Сформулировал критерий подобия двух различных течений вязкой жидкости.

В 1886 году учёный развил гидродинамическую теорию смазки; при этом предложил дифференциальное уравнение, характеризующее распределение давления в вязкой жидкости, которая заполняет собой зазор между поверхностями вала и подшипника.

Исследовал явления кавитации, групповой скорости распространения волн на свободной поверхности жидкости, теплопередачи от стенок сосуда к жидкости. Определил механический эквивалент теплоты.

Рейнольдс был первым, кто исследовал природу трения качения упругих катков по упругим основаниям; в своей работе 1876 года он изучал качение резиновых и стальных катков по резиновым и стальным плоским основаниям. Причину возникновения трения качения он видел во взаимном частичном проскальзывании поверхностей катка и основания.

Сконструировал ряд турбин и центробежных насосов. Разработал теорию радиометра.

См. также 
 Аналогия Рейнольдса
 Уравнения Рейнольдса
 Число Рейнольдса
 Дилатансия

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Куинз-колледжа (Кембридж)
Члены Лондонского королевского общества
Награждённые Королевской медалью